UFC kan syfta på:

 United Fruit Company
 Umeå FC, en fotbollsklubb
 Ultimate Fighting Championship, en organisation inom Mixed martial arts